Esta é uma lista dos principais produtos da Motorola. Em ordem de lançamento crescente (das linhas mais antigas para as linha mais novas)

Celulares

A coluna S indica o status da produção: D = descontinuado, P, ainda em produção.

Classic

Série A

Série C 

Analógicos
DynaTAC
Ultra Classic
MicroTAC 550
MicroTAC 650
MicroTAC Elite
MicroTAC Lite XL
TDMA
C331t
C353t
V60i
V60t
V60t Coloridaida
V120t

CDMA
A840
C215
C260
C333
C341
C343
C343a
E310
E815
Motorola KRZR
Q
SLVR L7c
RAZR V3x (CDMA)
StarTAC (CDMA)
Timeport (CDMA)
T300p
T720 (CDMA)
T730
T731
V120c
V120e
V120x
V60
V60c
V60p
V60s
V60v
V60x
V65p
V260
V262
V265
V276
V710
V740
V810
W315
MS150
MS200
MS250
MS280
StarTAC2004
MS300
MS330
MS350
MS400
MS500
MS550
MS600

Telefones Falcon (Nextel)
i1
i205
i215
i265
i275
i285
i305
i315
i325
i355
i415
i450
i530
i560
i580
i605
i670
i710/i730/i733
i720
i736
i740
i760
i830/i833/i835/i836
i850/i855
i860
i870/i875
i880/i885
i920/i930

WCDMA
Motorola A1200
Motorola A1200i
A830
A835
A845
A920
A925
A1000
C975
C980
E1000
V6
RAZR V3x
RAZR V3xx
V975
V980
V1050

GSM/GPRS
RAZR V3
E1000
388c
 A45 Eco Motocubo
A009
A388
A630
A668
A760
A768
A780
A840
A853 Milestone
A6288
A1200
A1200i
C115
c1100
C139
C155
C168
C205
C250
C256
C291
C300
C331g
C332
C333
C350g
C353
C359
C370
C380
C381p
C390
C450
C550
Motorola C200
C650
C651
E365
E380
E398
E550
E680
E680i
E770
K1
L2
MPx200
MPx220
MPx300
MR30
PEBL U6
RAZR V3i
Z3
ROKR E1
ROKR E2
ROKR E8
ROKR Z6
ROKR EM28
SLVR L6
SLVR L7
StarTAC (GSM)
Timeport
T190
T191
T2288
T280i
T720
T720i
T721
T722i
T725
T725e
V60g
V66
V66i
V70
V80
V100
V150
V172
V180
V188
V190
V195
V200
V220
V235
V300
V303
V330
V360
V360v
V400
V400p
V500/V501/V505/V525
V535/V545/V550/E550
V551
V555
V547
V557
V600
V620
V635
V690
V750
V872
V878
W220
W375
W510

3G E 4G / Smartphones Android

Ligações externas 
Site Oficial da Motorola
Site Oficial da Motorola Brasil

Produtos da Motorola
Motorola
Lista de telemóveis